Józef Mika – żołnierz AK i NSZ
 Józef Mika – polski aktor filmowy i dubbingowy
 Józef Mika – absolwent Szkoły Orląt